Municipio de Lind puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lind (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Lind (condado de Roseau, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Roseau.